est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cycloalcane
 cyclopentane ou pentaméthylène, numéro CAS , 
 méthylcyclobutane, numéro CAS 
 éthylcyclopropane, numéro CAS 
 1,1-diméthylcyclopropane, numéro CAS 
 1,2-diméthylcyclopropane, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères et du diastéréoisomère (composé méso)
 trans-1,2-diméthylcyclopropane, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (R,R)-1,2-diméthylcyclopropane ou (1R-trans)-1,2-diméthylcyclopropane, numéro CAS 
 (S,S)-1,2-diméthylcyclopropane ou (1S-trans)-1,2-diméthylcyclopropane, numéro CAS 
 (R,S)-1,2-diméthylcyclopropane ou cis-1,2-diméthylcyclopropane, numéro CAS 

 Alcène
 pent-1-ène, numéro CAS 
 pent-2-ène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-pent-2-ène, numéro CAS 
 E-pent-2-ène, numéro CAS 
 2-méthylbut-1-ène ou isoamylène, numéro CAS 
 3-méthylbut-1-ène, numéro CAS 
 2-méthylbut-2-ène ou amylène, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,